Seznam švýcarských železničních společností obsahuje i společnosti, které provozují tramvajovou dopravu z toho důvodu, že tato se historicky vyvinula ze železniční dopravy.Seznam obsahuje i zaniklé nebo sloučené společnosti, tedy skutečný počet položek může být (a je) reálně menší.

Vysvětlivky typu:  
N – normální rozchod,  U – úzký rozchod,  t – tramvaj,  Lv – lanovka, visutá (společnost spravuje oba druhy dopravy)

červený podklad – provoz ukončen,  zelený podklad – aktivní provoz,  šedý podklad – fúzované společnosti

{|class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: center;"
|+
|-bgcolor=#D0D0D0
| spol. 
| typ 
| fúze 
|   od   
|   do   
| nástupce 
|trať
|článek
|-
|style="background:#FFFFFF;"| A|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|AB||U||AWW, SLB||1875||1988||AB
|Appenzell – Gossau SG
|
|-
|AB||U||AB, SGA||1988||2006||AB
| 
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|AB||N,U||AB, RhW, TB||2006||…||
| 
|
|-
|AG||U|| ||1911||1947||SGA 
|Altstätten – Gais
|
|-
|AGB||t|| ||1907||1925||StStZ
|Albisgütli-Bahn
|
|-
|AL||U|| ||1896||1899||BAM 
|Apples – L’Isle
| 
|-
|style="background:#E0FFE0;"|AL||U|| ||1900||1999||(TPC)
|Aigle – Leysin Grand Hôtel
|
|-
|AL||N||+EL||1918||1939||SNCF
|d'Alsace – de Lorraine
| 
|-
|AOM||U|| ||1907||1945||AOMC
|Aigle – Ollon – Monthey
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|AOMC||U||AOM, MCM||1946||…||(TPC)
| 
|
|-
|ARB||N|| ||1873||1992||RB
|Arth – Rigi
|ARB
|-
|AS||N|| ||1874||1901||SBB
|Aargauische Südbahn
|
|-
|AS||U|| ||1901||1956||WSB
|Aarau – Schöftland
| 
|-
|style="background:#E0FFE0;"|ASD||U|| ||1913||…||(TPC)
|Aigle – Sepey – Diablerets
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|ASm||U||RVO, SNB, BTI, OAK||1999||…|| 
| 
|
|-
|ASt||U|| ||1889||1931||SGA 
|Appenzeller – Strassenbahn – Gesellschaft
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|ATG||N,U|| ||1998||…|| 
|AlpTransit Gotthard
|
|-
|AWW||U||+SB||1940||1947||AB
|Appenzell – Weissbad – Wasserauen
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| B|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFE0E0;"|BA||U|| ||1911||1973|| 
|Biasca – Acquarossa
|
|-
|BAM||U||+AL||1895||2003||MBC
|Biere – Apples – Morges
|
|-
|BB||N|| ||1872||1900||TSB
|Bödelibahn
|
|-
|BB||U|| ||1908||1942||RhB
|Bernina-Bahngesellschaft
|
|-
|BBs *)||N|| ||1875||1902||SBB
|Bözbergstrecke
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|BC||U|| ||1968||…|| 
|Museumsbahn Blonay-Chamby
| 
|-
|style="background:#E0FFE0;"|BDWM||U||BD, WM||2000||…|| 
|BDWM Transport
|
|-
|BEB||Ut|| ||1902||1974||BLT
|Birseckbahn
|
|-
|BFD||U|| ||1915||1925||FO
|Brig – Furka – Disentis
|
|-
|BGV||U|| ||1898||1906||BGVC 
|Bex – Gryon – Villars
|
|-
|BGVC||U||+BGV||1906||1942||BVB
|Bex – Gryon – Villars – Chesieres
|
|-
|BLB||N|| ||1875||1884||JBL
|Bern – Luzern, fúze BSB
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|BLM||U,Lv|| ||1891||…|| 
|Lauterbrunnen – Mürren
|BLM
|-
|BLS||N||SFB, TSB||1907||1996||BLS
| 
|
|-
|BLS||N||BLS, RM||1996||2006|| BLB AG
| 
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|BLS AG||N|| ||2006||…|| 
|Bern – Lötschberg – Simplon / Lötschbergbahn
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|BLT||Ut||BEB, BTB, BUeB, TBA||1974||…|| 
| 
|
|-
|BM||U|| ||1907||1941||RhB
|Societa Ferrovia elettrica Bellinzona-Mesocco
|
|-
|style="background:#FFE0E0;"|BMB||U|| ||1913||1940|| 
|Biel – Meinisberg
|
|-
|BMGWB||U|| ||1898||1907||BWB
|Bern – Muri – Gümligen – Worb
| 
|-
|BN||N|| ||1901||1996||BLS
|Bern – Neuenburg
|
|-
|BOB||U|| ||1873||1890||BOB AG
|Berner Oberland Bahn
|BOB
|-
|style="background:#E0FFE0;"|BOB AG||U||BOB, SP||1890||…||
|Berner Oberland-Bahnen
|
|-
|BR||N|| ||1865||1876||NOB
|Zürich Oerlikon – Dielsdorf / Bülach
|
|-
|BR||N|| ||1868||1941||GFM
|Bulle – Romont
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|BRB||U|| ||1889||…|| 
|Brienz – Rothorn
|BRB
|-
|style="background:#FFE0E0;"|BrMB||U|| ||1904||1969|| 
|Brunnen – Morschach – Axenstein
|
|-
|BSB||N|| ||1861||1875||BLB
|Bernische Staatsbahn, fúze SOBn
| 
|-
|BSB||N|| ||1861||1877||JB
|Bernische Staatsbahn, fúze SOBn
| 
|-
|BSB||N|| ||1907||1943||GBS
|Bern – Schwarzenburg
|
|-
|BT||N|| ||1910||2001||SOB
|Bodensee – Toggenburg
|
|-
|BTB||Ut|| ||1887||1974||BLT
|Birsigtalbahn 
|
|-
|BTB||N|| ||1899||1941||RM
|Burgdorf – Thun
|
|-
|BTI||U|| ||1916||1999||ASm
|Blei – Tauffelen – Ins, fúze SLB
|
|-
|BUeB||Ut|| ||1921||1974||BLT
|Basellandschaftliche Ueberlandbahn 
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|BVB||U||BGVC, VB||1943||…||(TPC)
|Bex – Villiars – Bretaye
|
|-
|BVZ||U|| ||1961||1991||BVZ
|Brig – Visp – Zermatt (přejmenování VZ)
|BVZ
|-
|BVZ||U|| ||1991||2002||MGB 
|BVZ Zermatt-Bahn
|
|-
|BWB||U|| ||1907||1926||VBW 
|Bern – Worb, fúze BMGWB
| 
|-
|BZB||Ut|| ||1912||1921||SZB
|Bren
|
|-
|BZUe||N||+UeB||1922||1972||SZU
|Zürich – Üetliberg
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| C|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|CBM||U|| || || ||CEG 
|Châtel – Bulle – Montbovon
|
|-
|CBV||Nt|| ||1903||1913||VMCV
|Chillon – Byron – Villeneuve
|
|-
|CEG||U|| ||1903||1941||GFM
|Chemins de fer electriques de la Gruyere, fúze CBM, CP
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|CFEG||N|| ||1888||…|| 
|francouzské kantony
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|CFF||N|| ||1902||…|| 
| 
|
|-
|CEV||U|| ||1902||1902||BC
|Vevey – Saint-Légier – Blonay
|
|-
|CEV||U|| ||1902||2001||MVR
|Vevey – Saint-Légier – Blonay
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|CH||-|| ||1968||…||
|Schweizerische Eidgenossenschaft
|
|-
|ChA||U|| ||1914||1941||RhB
|Chur – Arosa
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|CIS||N|| ||1993||…|| 
|Stuttgart – Curych – Basilej – Ženeva – Miláno – Florencie – Benátky
|CIS
|-
|style="background:#E0FFE0;"|CJ||N,U||CTN, RPB, RSG, SC||1944||…|| 
|Jura/Jurabahnen
|
|-
|CMN||U||PCS, RdB||1947||1999||TRN
|Montagnes – Neuchateloises
|
|-
|CP||U|| ||1901||1907||CEG 
|Châtel – Palézieux 
|
|-
|CTN||U|| ||1927||1944||CJ
|Tavannes – Le Noirmont, fúze TBN, TT
|
|-
|CV||U|| ||1889||1912||LEB
|Central Vaudois 
| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| D|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|DFB||U||FO, FO||1987||…|| 
|Furka – Bergstrecke (dříve Furka Oberalp Bahn)
|DFB
|-
|style="background:#E0FFE0;"|DVZO||N|| ||2000||…||
|muzejní trať
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| E|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|EB||N||+SCB||1875||1941||RM
|EmmentalbahnSCB
|
|-
|EBT||N|| ||1942||1996||RM
|Emmental – Burgdorf – Thun
|
|-
|EH||N|| ||1876||1885||NOB
|Effretikon – Hinwil
|
|-
|EL||N||+EST||1872||1916||AL
|Elsaß – Lothringen
|
|-
|ESB||Ut|| ||1916||1921||SZB 
|Solothurn – Zollikofen
|
|-
|EST||N||+StBl||1854||1872||EL
|l'Est
| 
|-
|EStZ||t|| ||1894||1896||StStZ
|Elektrische Strassenbahn Zürich
|
|-
|EZB||N|| ||1902||1941||SEZ
|Erlenbach – Zweisimmen
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| F|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|FART||U||přejm. FRT||1961||…|| 
|Ferrovie autolinee regionali ticinesi
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|FB||Ut|| ||1912||…|| 
|Forchbahn
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|FFS||N|| ||1902||…|| 
| 
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|FLP||U|| ||1912||…|| 
|Lugano – Ponte Tresa
|
|-
|FM||N|| ||1898||1903||FMA
|Fribourg – Morat(Murten)
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|FM||U||+RhB||2003||…|| 
|Mesolcinese
|
|-
|FMA||N||+FM||1903||1941||GFM
|Fribourg – Morat(Murten) – Anet
|
|-
|FO||U|| ||1925||1987||DFB
|Furka – Oberalp (Gletsch-Furka)
|
|-
|FO||U|| ||1925||1989||DFB
|Furka – Oberalp (Furka-Realp)
|
|-
|FO||U||BFD, SchB||1925||2002||MGB
| 
|FO
|-
|FRT||U||LPB, STL||1923||1961||FART
|Ferrovie regionali ticinesi
| 
|-
|FS||N|| ||1859||1872||SO
|Neuchâtel – Travers – Pontarlier
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|FW||U|| ||1887||…||
|Frauenfeld – Wil
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| G|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|GB||N|| ||1874||1909||SBB
|Gotthardbahn – Gesellschaft
|
|-
|GBS||N||BSB, GTB||1944||1996||BLS
|Gurbetal – Bern – Schwarzenburg
|
|-
|GFM||N,U||FMA, BR, CEG||1942||2000||TPF
|Gruyere – Fribourg – Morat
|
|-
|GGB||U|| ||1889||1997||GGB
|Zermatt – Monte Rosa – Gornergrat
|GGB
|-
|GGB||U||přejm.||1997||2005||GGB
|Gornergrat-Monte Rosa-Bahnen
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|GGB||U|| ||2005||…|| 
|Gornergrat Bahn (přejmenování)
|
|-
|GPb *)||N|| ||1894||1912||SBB
|Geneve – La Plaine, fúze PLM
| 
|-
|GN||U|| ||1892||1986||MGN
|Glion – Rochers – Naye
|
|-
|GTB||N|| ||1901||1943||GBS
|Bern – Belp – Thun
|
|-
|Gttb *)||N|| ||1856||1857||VSB
|Glatthalbahn
|
|-
|GV||N|| ||1858||1858||LFB
|Geneve – Versoix
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| H|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|HBL||N|| ||1940||…||
|Hafenbahn des Kantons Basel-Landschaft
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|HBS||N|| ||1924||…||
|Hafenbahn des Kantons Basel-Stadt
|
|-
|HEB||N|| ||1915||1926||LHB
|Huttwil – Eriswil
| 
|-
|HWB||N|| ||1895||1943||VHB
|Huttwil – Wolhusen
| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| I|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|ISZ||t|| ||1898||1902||StStZ
|Industriequartier-Strassenbahn Zürich
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| J|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|JB||U|| ||1898||…||
|Jungfraubahn
|JB
|-
|style="background:#E0FFE0;"|JBH *)||U|| ||2000||…|| 
|Jungraubahnen Holding AG
|JBb
|-
|JB||N||JI, PD, BSB||1874||1884||JS 
|Jura bernois Bahnen
|
|-
|JBL||N||BLB, JB||1884||1886||JN
|Jura – Bern – Luzern
|
|-
|JBL||U|| ||1888||1889||JS
|Jura – Bern – Luzern
|
|-
|JE||N|| ||1870||1876||SO
|Jougne a Eclépens
|
|-
|style="background:#FFE0E0;"|JI||N|| ||1857||1875|| 
|Jura industriel
|
|-
|JN||N|| ||1886||1913||SBB
|Neuenburger Jurabahn, fúze JBL
|
|-
|JS||N||+SOS||1890||1903||SBB
|Jura – Simplon
|
|-
|JS||U||+JBL||1890||1903||SBBBrünig
|Jura – Simplon
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| K|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|KLB||N|| ||1886||…|| 
|Kriens-Luzern-Bahn
|
|-
|KWO||U|| ||1926||1946||MIB
|Kraftwerke Oberhasli
| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| L|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|LAS||U|| ||1910||2001||MVR
|Les Avants – Sonloup
|
|-
|style="background:#FFE0E0;"|LCD||U|| ||1911||1970|| 
|Lugano – Cadro – Dino
|
|-
|LD||U|| ||1889||1895||RhB
|Landquart – Davos
|
|-
|LE||U|| ||1873||1912||LEB 
|Lausanne – Echallens
| 
|-
|style="background:#E0FFE0;"|LEB||U||CV, LE||1913||…|| 
|Lausanne – Echallens – Bercher
|
|-
|LFB||N||+GV||1858||1872||SO
|Westschweiz – Deutschschweiz –– Lausanne – Oron – Fribourg – Bern
|
|-
|LG||N|| ||1858||1812||PLM 
|Lyon – Geneve
| 
|-
|LHB||N|| ||1889||1926||LHB
|Langenthal – Huttwil
| 
|-
|LHB||N||LHB, HEB||1927||1943||VHB
|Langenthal – Huttwil
| 
|-
|LI||N|| ||1859||1874||S
|Ligne d'italie
|
|-
|LJB||U|| ||1907||1958||OJB 
|Langenthal – Jura
|
|-
|style="background:#FFE0E0;"|LLB||U|| ||1915||1967|| 
|Leuk – Leukerbad
|
|-
|LMB||N|| ||1917||1958||OJB
|Langenthal – Melchnau
|
|-
|LPB||U|| ||1907||1948||FRT 
|Ponte Brolla – Bignasco 
| 
|-
|LSB||t|| ||1900||1931||StStZ
|Limmattal-Strassenbahn
|
|-
|LSE||U||+StEB||1964||2006||ZB
|Luzern – Stans – Engelberg
|LSE
|-
|style="background:#FFE0E0;"|LT||U|| ||1909||1967||
|Lugano – Tesserete
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"|M|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|MBC||U||pův. BAM||2003||…|| 
|Morges – Biere – Cossonay
|
|-
|MC||U|| ||1906||2001||TMR
|Martigny – Chatelard 
|
|-
|MCM||U|| ||1908||1945||AOMC
|Monthey – Champery – Morgins
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|MGB||U||FO, BVZ||2003||…|| 
| 
|MGB
|-
|MGI||U|| ||1909||1986||MGN
|Montreux – Glion
|
|-
|MGN||U||GN, MGI||1987||1991||MTGN
|Montreux – Glion – Rochers – Naye
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|MIB||U||přejm. KWO||1946||…|| 
|Meiringen – Innertkirchen
|MIB
|-
|MO||N|| ||1911||2001||TMR
|Martigny – Orsieres
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|MOB||U|| ||1901||…|| 
|Montreux – Berner Oberland
|
|-
|MThB||N|| ||1911||2002||THURBO 
|Mittelthurgau-Bahn 
|
|-
|MTGN||U||TG, MGN||1992||2001||MVR
|Montreux – Territet – Glion – Rochers – Naye
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|MTR||N,U|| ||…||2001||MC
|Transports de Martigny et Régions
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|MVR||U||CEV, MTGN||2001||…|| 
| 
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| N|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|NOB||N|| ||1874||1853||NOB
|Schweizerische Nordbahn
|
|-
|NOB||N||SG, BR, EH, NOB, SNB, ZZL||1853||1881||SCB
|Schweizerische Nordostbahn
|
|-
|NOB||N|| ||1853||1902||SBB
|Schweizerische Nordostbahn
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|NStCM||U|| ||1916||…|| 
|Nyon – Sant – Cergue – Morez
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| O|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|OAK||U|| ||…||1999||ASm
|
| 
|-
|OC||N|| ||1894||2003||TRAVYS
|Orbe – Chavornay
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|OeBB||N|| ||1899||…|| 
|Oensingen – Balsthal
|
|-
|OJB||U|| ||1958||1999||RVO
|Oberaargau – Jura, fúze LJB, LMB
|
|-
|OS||N|| ||1855||1871||SO 
|l’Ouest-Suisse
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|OSST||U||BTI, OJB, SNB, OAK, LTB, BSG||1984||…|| 
| 
| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| P|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|PB||U|| ||1889||…|| 
|Alpnachstad – Pilatus
|PB
|-
|PBr||N|| ||1899||2001||TRAVYS
|Pont – Brassus
|
|-
|PCS||U|| ||1889||1947||CMN
|Ponts de Martel – Sagne – Chaux de Fonds
|
|-
|PD||N|| ||1872||1876||JB
|Porrentruy – Delle
|
|-
|PLM||N|| ||1862||1894||GPb
|Paris – Lyon – Méditeranée, fúze LG
| 
|-
|PV||N|| ||1886||1890||JC
|Pont – Vallorbe
| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| Q|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| R|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|RB||N|| ||1871||1969||VRB
|Vitznau – Rigi
|VRB
|-
|style="background:#E0FFE0;"|RB||N||ARB, VRB||1992||…||
| 
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|RBS||U||VBW, SZB||1984||…|| 
|Regional Verkehr Bern – Solothurn
|
|-
|RdB||U|| ||1890||1947||CMN
|Le Locle – Les Brenets
|
|-
|RhB||U|| ||1889||1895||RhB-FM
|Rhätische Bahn
|RhB
|-
|style="background:#E0FFE0;"|RhB||U||BB, BM, ChA, LD||1895||…||
|Rhätische Bahn
|
|-
|RHB||N|| ||1885||2006||AB
|Rorschach – Heiden
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|Rhfb||N|| ||1856||…|| 
|Winterthur – Schaffhausen
|
|-
|RhW||U|| ||1896||2006||AB 
|Rheineck – Walzenhausen 
|
|-
|RM||N||EBT, VHB, SMB||1997||2006||BLB AG
|Regionalverkehr Mittelland
|
|-
|RPB||N|| ||1901||1943||CJ
|Porrentruy – Bonfol
| 
|-
|style="background:#FFE0E0;"|RSB||U|| ||1874||1931|| 
|Rigi – Scheidegg
|RSB
|-
|RSG||N,U|| ||1904||1943||CJ
|Saignelégier – Glovelier
| 
|-
|RSHB||N|| ||1908||1943||VHB
|Ramsei – Sumiswald – Huttwil
| 
|-
|RVO||U||OJB||1990||1999||ASm
|Oberaargau – Jura
|
|-
|RVT||N|| ||1883||1999||TRN
|Regional du Val – de Travers
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| S|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|S||N||+LI||1874||1881||SOS
|Simplon
| 
|-
|SB||U|| ||1912||1939||AWW
|Appenzell – Weissbad – Wasserauen
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|SBB||N||+UeBB||1947||…|| 
|Schweizerische Bundesbahn
|SBB
|-
|SBBBrünig||U||+JS||1888||2005||ZB
|Lucern-Meiringen-Interlaken Ost
|Brünigbahn
|-
|SC||U|| ||1892||1943||CJ
|Chemin de fer Saignelégier–La Chaux-de-Fonds
|
|-
|SCB||N||EST, NOB||1854||1901||SBB
|Schweizerische Centralbahn
|
|-
|SchB||U|| ||1917||1961||FO
|Schöllenenbahn
|SchB
|-
|SEB||N|| ||1897||1941||SEZ
|Spiez – Erlenbach 
|
|-
|style="background:#FFE0E0;"|SeTB||Ut|| ||1905||1969|| 
|Sernftalbahn
|
|-
|SEZ||N|| ||1942||1996||BLS
|Spiez – Erlenbach im Simmental – Zweisimmen
|
|-
|SFB||N|| ||1901||1906||BLS
|Spiez – Frutigen
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|SFF||N|| ||1902||…|| 
|Strade Ferrate Federali
|
|-
|SG||N|| ||1876||1885||NOB
|Sulgen – Gossau SG
|
|-
|SGA||U||+ASt||1931||1947||SGA
|St. Gallen – Gais – Appenzell – Altstatten
|
|-
|SGA||U||AG, SGA||1947||1988||AB
|St. Gallen – Gais – Appenzell – Altstatten
|
|-
|SGAb *)||N|| ||1855||1857||VSB
|Sankt Gallisch-Appenzellische Eisenbahn
|
|-
|SiTB||N|| ||1892||1972||SZU
|Zürich – Sihlbrugg
|
|-
|SLB||U|| ||1916||1945||BTI
|Seeländische Lokalbahnen
|
|-
|SLB||U|| ||1812||1939||AB 
|Säntis – Bahn
|
|-
|SMB||N|| ||1908||1996||RM
|Solothurn – Münster
|
|-
|style="background:#FFE0E0;"|SNB||N|| ||1847||1853|| 
|Schweizerische Nordbahn
|
|-
|SNB||U|| ||1818||1999||ASm
|Solothurn – Niederbipp
|
|-
|SNB||N|| ||1875||1880||NOB
|Schweizerische Nationalbahn
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|SNCF||N||AL, PLM||1938||…||
|Société Nationale des Chemins de fer Français
|
|-
|SO||N||OS, LFB, FS, JE||1872||1881||SOS
| 
|
|-
|SOBn *)||N|| ||1860||1861||BSB
|Schweizerische Ostwestbahn
| 
|-
|SOB||N||WE, ZGB||1890||2000||SOB AG
|Schweizerische Südostbahn
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|SOB AG||N||BT, SOB||2001||…|| 
|
|
|-
|SOS||N||SO, S||1881||1889||JS
|Suisse – Occidentale – Simplon
|
|-
|SPB||U|| ||1893||1895||BOB AG
|Wilderswil – Schynige Platte
|SPB
|-
|style="background:#E0FFE0;"|SSIF||U|| ||1912||…||
|podnikové společenství FART
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|ST||N|| ||1912||…|| 
|Sursee-Triengen-Bahn
|
|-
|STB||N|| ||1883||1921||SBB
|Seetalbahn: Luzern – Lenzburg
|
|-
|STB||N|| ||1904||2000||SBB
|Sensetalbahn: Flamatt – Laupen / Gümmenen
|
|-
|StBl *)||N|| ||1844||1854||EST
|Strasbourg – Bâle
| 
|-
|StEB||U|| ||1898||1964||LSE
|Stansstad – Engelberg
|
|-
|StZH||t|| ||1898||1923||StStZ
|Strassenbahn Zürich-Höngg
|
|-
|STL||U|| ||1908||1922||FRT
|Societa tramvie elettriche locarnesi 
| 
|-
|StStZ||Nt,Ut||ZStG, EStZ, ISZ, ZZB, StZH, AGB, ZOeS, LSB||1896||1950||VBZ
|Städtische Strassenbahn Zürich
|
|-
|SZB||U||BZB, ESB||1922||1983||RBS
|Solothurn – Zollikofen – Bern
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|SZU||N||SiTB, BZUe||1973||…|| 
|Sihital – Zurich – Uetliberg – Bahn
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| T|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|TB||N|| ||1870||1902||SBB
|Toggenburgerbahn: Wil – Ebnat-Kappel
|
|-
|TB||Ut||+VBSG||1903||2006||AB
|Trogenerbahn: St. Gallen – Trogen
|
|-
|TBA||Ut|| ||1907||1974||BLT 
|Trambahn Basel-Aesch 
|
|-
|TTB||N|| ||1875||1917||SBB
|Tösstalbahn
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|TBB||U|| ||1889||…|| 
|Thunersee – Beatenberg
|
|-
|TBN||U|| ||1913||1927||CTN
|Tramelan – Les Breuleux – Le Noirmont
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|TMR||N,U||MO, MC||2001||…|| 
|Transports de Martigny et Régions
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|THURBO||N||SBB, MThB||2002||…|| 
|SBB (90%), MThB
|
|-
|style="background:#FFE0E0;"|TP||U|| ||1898||1912|| 
|Trait-Planches
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|TPC||U|| ||1977||…|| 
|spolupráce AL, AOMC, ASD, BVB
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|TPF||N,U||+GFM||2000||…|| 
|Transports publics Fribourgeois 
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|TRAVYS||N,U||YSteC, PBr, TPYG, OC||2001||…|| 
| 
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|TRN||N,U||RVT, CMN||1999||…|| 
|Transports Régionaux Neuchâtelois
|
|-
|TSB||N||+BB||1893||1912||BLS
|Thun – Spiez – Bönigen
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|TSOL||Nt|| ||1991||…|| 
| 
|
|-
|TStG||Ut|| ||1897||1950||VBSG 
|Stadt St.Gallen 
|
|-
|TT||U|| ||1884||1927||CTN
|Tavannes – Tramelan
|
|-
|TTB||N|| ||1875||1917||SBB
|Tösstalbahn
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"|U||colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|UeB||N||||1875||1922||BZUe
|Uetlibergbahn
|
|-
|UeBB||N|| ||1901||1948||SBB 
|Uerikon – Bauma
|
|-
|style="background:#FFE0E0;"|UOe||U|| ||1909||1949||
|Uster – Oetwil
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"|V||colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|VB||U|| ||1913||1942||BVB
|Villars – Bretaye
|
|-
|VBSG||Ut||+TStG||1950||1957||TB 
|Stadt St. Gallen
|
|-
|VBW||U||BWB, WT||1927||1983||RBS
|Vereinigten Bern – Worb
| 
|-
|style="background:#E0FFE0;"|VCh||N|| ||1904||…|| 
|Vevey – Puidoux
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|VFS||N|| ||1902||…|| 
| 
|
|-
|VHB||N||HWB, LHB, RSHB||1944||1996||RM
|Vereinigte Huttwil – Bahnen
|
|-
|VMC||Ut|| ||1888||1913||VMCV
|Montreux – Chillon
|
|-
|style="background:#FFE0E0;"|VMCV||Ut|| ||1913||1952|| 
|Montreux – Chillon – Villeneuve
|
|-
|VRB||N||přejm.||1969||1992||RB
|Vitznau – Rigi
|VRB
|-
|VSB||N||Gttb, SGAb, SSBn||1857||1902||SBB
|
|
|-
|VZ||U|| ||1890||1961||BVZ 
|Visp – Zermatt
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|VZB||Nt,Ut||přejm. StStZ||1950||…||
|Verkehrsbetriebe Zürich
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| W|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|WAB||U|| ||1893||…|| 
|Wengernalpbahn
|WAB
|-
|WE||N|| ||1877||1889||SOB
|Wädenswil – Einsiedeln
|
|-
|WB||N|| ||1876||1901||SBB
|Wohlen – Bremgarten
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|WB||U|| ||1880||…|| 
|Waldenburgerbahn
|
|-
|style="background:#FFE0E0;"|WM||N|| ||1916||1997|| 
|Wohlen-Meisterschwanden-Bahn
|
|-
|style="background:#FFE0E0;"|WMB||Ut|| ||1903||1950|| 
|Wetzikon – Meilen
|
|-
|WR||N|| ||1876||1902||SBB
|Wald – Rüti
|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|WSB||U||AS, WTB||1957||…|| 
|Whynental a Suhrentalbahn
|
|-
|WT||U|| ||1913||1926||VBW
|Worblentalbahn 
| 
|-
|WTB||U|| ||1904||1956||WSB
|Wynentalbahn
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| X|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| Y|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|YSteC||U|| ||1893||2000||TRAVYS
|Yverdon – Ste Croix
|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| Z|| colspan="7" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#E0FFE0;"|ZB||U||LSE, SBB Brünig||2005||…|| 
|Zentralbahn
|ZB
|-
|style="background:#FFE0E0;"|ZBB||U|| ||1853||1853|| 
|Zürich – Boden (28. 1. 1853 – 30. 6. 1853)
| 
|-
|ZGB||N|| ||1878||1889||SOB
|Zürichsee – Gotthard
|
|-
|ZOeS||t|| ||1897||1931||StStZ
|Strassenbahn Zürich-Oerlikon-Seebach
|
|-
|ZStG||t|| ||1882||1996||StStZ
|Zürcher Strassenbahn Gesellschaft
|
|-
|ZZB||t|| ||1895||1905||StStZ
|Zentrale Zürichbergbahn Zürich
|
|-
|ZZL||N|| ||1864||1891||NOB
|Zürich – Zug – Luzern
|
|-
|}

*) není oficiální zkratkou, pouze pro zařazení do tabulky

 
 
Železniční společnosti
Švýcarské železniční společnosti
Železniční společnosti